

Patronyme 

 David Daniell (1989-), coureur cycliste sur piste britannique.
 Henry Daniell (1894-1963), acteur britannique.
 John Frederic Daniell (1790-1845), chimiste et physicien britannique.
 Leaf Daniell (1877-1913), escrimeur britannique.
 Thomas Daniell (1749-1840), peintre britannique.
 William Daniell (1769-1837), illustrateur britannique.
 Percy John Daniell (1889-1946), mathématicien britannique.

Science et technique 
 La pile Daniell a été inventée par le chimiste britannique John Frederic Daniell en 1836.

Patronyme anglais